Иван Васильевич Пилипенко (18 января 1918 — 2003) — шахтопроходчик-новатор, Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился 18 января 1918 года на Черниговщине. С 1943 года жил в Донбассе. Работал на строительстве угольных шахт в Сталино, Горловке, Макеевке, Шахтёрске.

С 1952 года бригадир проходческой бригады 1-го и 3-го проходческих строительных управлений треста «Сталиншахтопроходка». Его бригада поставила несколько мировых рекордов скоростной проходки вертикальных стволов (до 202 м в месяц), в 5-6 раз превзойдя средние показатели.

Иван Пилипенко умер в 2003 году.

Награды 
 Почётный шахтёр СССР (1956); 
 Герой Социалистического Труда (1957); 
 кавалер трёх орденов Ленина (1954, 1955, 1957);
 Лауреат Ленинской премии (1957) — за разработку и внедрение скоростных методов проходки стволов.

Библиография 
 Пилипенко И. В., Гуляшов П. А. Наш опыт скоростной проходки вертикальных шахтных стволов [Шахта № 5/6 им. Калинина треста «Сталиншахтопроходка» комбината «Сталиншахтострой»] / Москва [б. и.], 1955. — 38 с. ил.
 Пилипенко И. В., Норинский М. И. Скоростная проходка вертикальных выработок. Из опыта работы проходчиков ствола шахты № 5/6 им. Калинина / Сталино. Областное издательство, 1955. — 19 с.

Источники 
 Непран Н. И., Норинский М. И. Проходчик Иван Пилипенко. [Герой Соц. Труда, бригадир проходчиков шахты «В:тка-Глибока» Донбасса] / , Гостехиздат УССР, 1960.
 Подземные скороходы. Бригада И. В. Пилипенко // Юный техник, 1957.07.

Ссылки 
 Фото Список: Горняки — Герои Социалистического Труда/П 
 «Всесоюзная кочегарка». Из фотоальбома «Донбасс 1917-1957» 
 Кавалер трёх орденов Ленина на сайте «Патриот Донбасса»

Делегаты XXI съезда КПСС